Анато́лий Тихоми́ров:
 Тихомиров, Анатолий Георгиевич (1899—1980) — советский хоровой дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель.
 
 Тихомиров, Анатолий Фёдорович (род. 1956) — российский врач, государственный и политический деятель.